Johann Beissel ist der Name folgender Personen:

* Johann Beissel († um 1440), deutscher Schöffe
 Johann Beissel († um 1494), deutscher Schöffe
 Johann Conrad Beissel (auch Konrad Beissel; 1691–1768), deutscher Mystiker